Németország
Bockhorn, település Alsó-Szászországban
Bockhorn, település Bajorországban